Col de Coux är ett bergspass i Schweiz, på gränsen till Frankrike.   Det ligger i distriktet Monthey och kantonen Valais, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Bern. Col de Coux ligger  meter över havet.

Terrängen runt Col de Coux är bergig åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Pointe de Fornets,  meter över havet,  km norr om Col de Coux. Närmaste större samhälle är Monthey,  km nordost om Col de Coux. 

Trakten runt Col de Coux består i huvudsak av gräsmarker. Runt Col de Coux är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Bergspass i Valais